Cizím slovem arzenál označujeme několik vzájemně souvisejících pojmů.

Původní význam slova 
Skladovací prostory pro úschovu zbraní a munice v mírových dobách, zkráceně řečeno zbrojní sklad armády neboli zbrojnice.

Novější význam slova 
Jedná se o zbrojní průmyslová zařízení (zbrojovky) určená k výrobě a opravě zbraní a munice spojené s jejich skladováním.

Jiný význam slova 
Námořní přístav vybavený doky a loděnicemi pro opravy, údržbu a vyzbrojování válečných plavidel.

Přenesené významy slova 
 v přeneseném významu slova se jedná o obecné synonymum pro sklad, bavu, zásobárnu, skladiště, vybavení, zásobu apod.
 existují i další přenesené významy z oblasti politiky a společenského života, jenž svým významem připomínají výbavu, vybavení, zásobu apod. (např. arzenál studené války, slovní arzenál apod.)

Literatura

Související články 
 zbraň
 střelivo
 dok
 loděnice
 válečné plavidlo
 skladiště
 muniční sklad
 zbrojnice

Vojáci
Zbraně